«Шталь» () — немецкий футбольный клуб из города Тале.

История 
Первый футбольный клуб в Тале появился в октябре 1904 года под названием «Талер Фуссбалл-Клуб». До 1930-х годов в городе появилось несколько футбольных клубов, в том числе «Унион», «Аскания», «Виктория», «ШпФгг Тале», часть из них поглотила ранее существовавшие клубы. После Второй мировой войны все существующие клубы были распущены советской оккупационной администрацией.

В октябре 1945 года новыми властями сформировано Спортивное общество Тале («Sportgemeinschaft Thale»), при котором возник футбольный клуб «KWU Thale». 1 мая 1946 года он переименован в «SG Eisenhüttenwerk Thale», а 17 января 1951 преобразован в «BSG Stahl Thale».

Во второй половине 1940-х годов клуб участвовал в чемпионате округа Кведлинбург. В сезоне 1948/49 стал чемпионом округа «Запад» земли Саксония-Ангальт, а в сезоне 1949/50, когда впервые проводился чемпионат ГДР — победил в чемпионате земли Саксония-Ангальт и заслужил право на выход в высший дивизион. Также в 1950 году стал обладателем Кубка ГДР, победив в финале 3 сентября 1950 года «КВУ Эрфурт» 4:0.

В дебютном сезоне 1950/51 в высшем дивизионе команда заняла седьмое место среди 18 участников (лучший результат среди дебютантов того сезона), а её форвард Вернер Оберлендер занял третье место в споре бомбардиров с 31 мячом. В сезоне 1951/52 «Шталь» финишировала 13-й, а в сезоне 1952/53 показала свой лучший результат — пятое место. В сезоне 1953/54 команда заняла последнее место и вылетела во второй дивизион.

В дальнейшем клуб выступал во втором и третьем дивизионах чемпионата ГДР. После объединения Германии выступает в региональных соревнованиях. В июле 1990 года был пересоздан как новое юридическое лицо.

Достижения 
 Обладатель Кубка ОСНП: 1950
 Лучший результат в чемпионатах ГДР — пятое место (1952/53)

Известные игроки 

 Герхард Шаллер — 5 матчей за сборную ГДР
 Ганс Шпет — 2 матча за сборную ГДР
 Гельмут Фойерберг — 111 матчей в чемпионате ГДР (1950—1954)
 Ганс Грютцеманн — 110 матчей
 Отто Тролльдениер — 110 матчей
 Вилли Гайерт — 105 матчей

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы ГДР
Футбольные клубы Германии
ФК «Шталь» Тале